Résultats détaillés du double messieurs de l'édition du 2008 du Tournoi de Wimbledon qui se déroule du 23 juin au .

Faits marquants 
Cette épreuve de double est remportée par Daniel Nestor et Nenad Zimonjić.

Parcours

Têtes de série

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du double messieurs du tournoi de Wimbledon

Liens externes 
  Site officiel
 
 

2008
Tennis en Angleterre en 2008
Wimbledon Double messieurs
Tennis en juin 2008
Tennis en juillet 2008